Karl Brunner (1887–1965) osztrák nyelvész
 Karl Brunner (1916–1989) svájci származású amerikai közgazdász
 Karl Brunner (1951) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes olasz szánkós